Roe kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Roe (ö), 
2 Roe (berg),

Indonesien 
3 Pulau Ru (ö i Indonesien), Bangka-Belitung,

Italien 
4 Roè, kommunhuvudort, Lombardiet, Provincia di Brescia,

USA 
6 Roe (ort), Arkansas, Monroe County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar